Niemcy:
 Albstadt – dzielnica Alzenau
 Albstadt – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb
 Albstadt – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb

Zobacz też:
 Altstadt